Forcadela puede referirse a:
Forcadela e Nogaledo, parroquia del concello de El Barco de Valdeorras.
Forcadela (El Barco de Valdeorras), lugar de la parroquia de Forcadela e Nogaledo, concello de El Barco de Valdeorras.
Forcadela (Tomiño), parroquia del concello de Tomiño.
Forcadela (Saviñao), lugar de la parroquia de Segán, concello de Saviñao.